Jinze (kinesiska: 金泽镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Shanghai, i den östra delen av landet, omkring 56 kilometer sydväst om den centrala stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Jinze är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fenhu,  km väster om Jinze. Trakten runt Jinze består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Shanghai

WP:Projekt Kina